Орлов може бити:

 Орлов (Русија), град у Русији
 Орлов (Стара Љубовња), насеље у округу Стара Љубовња, Прешовски крај, Словачка Република
 Орлов (дијамант), врста дијаманта